Alla Kudlai () este o cântăreață din Ucraina.

Discografie 
 Роксолана (1990)
 Красива жінка незаміжня (1995)
 Казковий полон (1996)
 Коханка (1998)
 Гуцулка Ксеня (1998)
 Колискова для коханого (2004)
 Спасибо за любовь (2005)
 Друзям (2007)

Legături externe 
 Pagina oficială

Nașteri în 1954
Cântărețe ucrainene
Cântărețe din secolul al XXI-lea
Ucraineni în viață